Матильда ди Шабран, или Красота и железное сердце — опера итальянского композитора Джоаккино Россини в двух актах.

История создания, премьера и версии 
Либретто написано Ферретти на основе оперы спасения Э.-Н. Мегюля «Фросина и Корадин, или Исправленный тиран» (1790).
Премьера состоялась 24 февраля 1821 года в театре «Аполло», Рим. Вместо заболевшего Джованни Болло дирижёром выступил друг Россини — Паганини.

В том же 1821 году, 11 ноября Россини готовит версию оперы для постановки в Неаполе.

7 мая 1822 года Россини ставит вариант оперы в Вене.

Действующие лица 
 Коррадино, Железное Сердце — тенор
 Матильда ди Шабран — сопрано
 Эдоардо — контральто
 Раймондо Лопес, отец Эдоардо — бас
 Алипрандо, врач — баритон
 Исидоро, поэт — бас
 Графиня д’Арко — меццо-сопрано
 Джинардо, хранитель башни — бас
 Эгольдо, глава крестьян — тенор
 Родриго, глава стражи — тенор
 Удольфо, тюремщик — без пения

Ссылки 
 Опера Россини «Матильда ди Шабран»

Оперы по алфавиту
Оперы на итальянском языке
Оперы Джоаккино Россини